Кастельдефельс (, ) — город и муниципалитет в Испании, в автономном сообществе Каталония, входит в провинцию Барселона. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Баш-Льобрегат. Занимает площадь 12,87 км². Население — 63255 человек (на 2014 год). Расстояние до административного центра провинции — 20 км.

Образование 
В городе можно получить высшее образование в сфере аэронавтики и телекоммуникационных технологий в Школе Технологий Кастельдефельса.

В городе находится Британская школа Барселоны.

Есть десять общественных начальных школ и три государственные средние школы.

Пляж 
Пляж растянулся на 5 км вдоль берега Средиземного моря между дельтой реки Льобрегат и заповедником Гарраф. На территории пляжа можно с одинаковым успехом безмятежно принимать солнечные ванны, плавать в спокойных морских водах или заниматься всеми возможными видами водного спорта.

Инвентарь для занятий спортом можно найти в клубе Club Marítim de Castelldefels, клубе Club Nàutic. За профессиональными тренерами и обучением отправляйтесь в школу виндсерфинга Garbí или в порт Port Ginesta.

Пляж оборудован душевыми и туалетными кабинками, деревянными мостиками для удобного перемещения по песку, обустроенными детскими площадками и спасательной вышкой.

Города-побратимы 
  Лормон (Франция, с 1988)

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 
 Patrimoni històricoartístic de Castelldefels
 

Города Барселоны
Муниципалитеты Барселоны